Papyrusriet - Cyperus papyrus, de papyrusplant, een rietsoort
 Papyrus (schrift) - drager voor schrift gemaakt van de papyrusplant
 Papyrus (stripreeks) - Belgisch stripreeks waarbij Papyrus het hoofdpersonage is
 Papyrus (televisieserie) - Frans-Canadese serie gebaseerd op de strips
 Papyrus (lettertype) - lettertype uit 1982, ontworpen door Chris Costello
 Papyrus (bedrijf) - Zweedse papiergroothandel
 Cyperus alternifolius - parapluplant, soms (foutief) papyrus genoemd